Ez a lista a Kim Possible rajzfilmsorozat epizódjait tartalmazza.

Első évad: 2002–2003

Második évad: 2003–2004

Harmadik évad: 2004–2006

Negyedik évad: 2007

További információk 
 TV.com Episode Guide 

Epizodlista
Kim Possible